Согласно Национальному Регистру Охраняемых Территорий (), на декабрь 2015 года в Колумбии существует 59 охраняемых территорий со статусом национальных парков. Суммарная их площадь составляет 142 682 км2, что составляет 11,27 % континентальной и 1,5 % морской площади страны. Административным органом, управляющим парками, является Система Национальных Природных Парков (). Внутри системы парки делятся на пять категорий:
 Национальные Природные Парки (Parque Natural Nacional — PNN)
 Заповедники Фауны и Флоры (Sanctuario de Flora y Fauna — SFF)
 Национальные Природные Резерваты (Reserva Natural Nacional — RNN)
 Один парк считается «уникальной природной территорией» (Área Natural Única — ANU)
 Еще один — так называемая «парковая дорога» (Vía Parque)

Список национальных парков Колумбии

Примечания 

 
Национальные парки
Колумбия